Селищево — название населённых пунктов в России:

 Селищево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Селищево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.

См. также 
 Селище (топоним)
 Селищев (фамилия)